In 1995 werd de zevende editie gespeeld van de Copa do Brasil. De competitie werd gespeeld van 14 februari tot 21 juni en werd gewonnen door Corinthians. De club plaatste zich zo voor de Copa Libertadores 1996.

Competitieopzet 
Er namen 36 teams deel, die in beker vorm tegen elkaar speelden uit en thuis. In geval van gelijkspel werd de uitdoelpunt-regel gebruikt. Nieuw dit jaar was dat in de eerste en tweede ronde de regel gold dat indien de uitploeg de wedstrijd met drie of meer doelpunten verschil won dat er geen terugwedstrijd gespeeld werd. 

De staatskampioenen van 1994 plaatsten zich voor de Copa do Brasil, behalve de staat Tocantins dat de winnaar van de Copa Tocantins afvaardigde en de staat Rondônia, waar de top vijf weigerde mee te doen en dus de zesde club uit de competitie deelnam. Uit de staten Bahia, Minas Gerais, Pernambuco en Rio Grande do Sul plaatste ook de vicekampioen zich voor de competitie en in de staten Rio de Janeiro en São Paulo werden de winnaars van de Copa Rio en Copa Bandeirantes ook afgevaardigd. Daarbuiten nodigde de CBF ook de clubs Flamengo, Grêmio, Democrata ook uit om deel te nemen.  

Acht clubs speelden een voorronde, de vier winnaars vervoegden de overige 28 clubs in de 1/16de finale.

Voorronde

Eerste ronde

Knockout-fase

Details finale

Kampioen

Externe links
RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 1995
Copa do Brasil